Михаил Эпов:
 Эпов, Михаил Васильевич (1868—1921) — русский генерал, служил у Колчака, затем перешёл к красным.
 Эпов, Михаил Иванович (род. 1950) — советский и российский учёный, академик РАН.